

Musica 
Conversations – album di Eric Dolphy del 1963
Conversations – album dei Brass Construction del 1968
Conversations – album di Sara Groves del 2001
Conversations – album dei Roses Are Red del 2004
Conversations – album dei From a Second Story Window album del 2008
Conversations – EP dei Time Is A Thief del 2009
Conversations – brano musicale di Juice Wrld del 2020

Informatica 
Conversations – software di messaggistica istantanea per Android

Pagine correlate 
Conversation